WAX peut faire référence à :
 

Wax peut faire référence à :
 Cire en anglais, notamment la cire de surf,
 Wax, le tissu africain
 Pagne wax
 Wax, un logiciel

En musique  
 Wax, un ancien groupe de rock originaire de San Jose en Californie,
 Gerard Requena, un DJ connu aussi sous le nom de Wax,
 Wax, un album du groupe français Indochine,
 Wax, un album de KT Tunstall.